FSU může označovat:

 Univerzita Jena – německá univerzita
 Florida State University – univerzita v USA
 Postsovětské republiky – státy v prostoru bývalého Sovětského svazu (jako zkratka Former Soviet Union)
 Okres Sulęcin – polský okres (jako označení automobilů)